Nagina (schip, 1921), een Brits stoomvrachtschip
Nagina (India), een plaats en gemeente in India
Nagina (film), een Indiase film